Die Billardsportarten wurden vom 26. bis 30. Juli 2017 in der Centennial Hall des Wroclaw Congress Center ausgetragen. In den Disziplinen 9-Ball, Dreiband und Snooker wurde in insgesamt vier Wettbewerben um Gold gespielt. Folgend sind die Einzelergebnisse der  Billarddisziplinen bei den World Games 2017 dargestellt.

Medaillenübersicht

9-Ball Damen

9-Ball Herren

Dreiband Herren

Snooker Mixed 

Century-Breaks

Medaillenspiegel

Weblinks 
 World Games 2017 auf esnooker.pl (englisch)

Einzelnachweise 

Billard
2017
Karambolageveranstaltung 2017
Poolbillardveranstaltung 2017
Snookerveranstaltung 2017
Billardturnier in Polen
Sportveranstaltung in Breslau